Peter Blake (1920-2006), architecte américain ;
 Peter Blake (1932-), artiste britannique ;
 Peter Blake (1948-2001), navigateur néo-zélandais ;
 Peter Blake (1951-2018), acteur britannique.